Poecilopora är ett släkte av mossdjur. Poecilopora ingår i familjen Lekythoporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Poecilopora